Илинци () — село в Сербии, в общине Шид, в Сремском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Срем. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 827 жителей (по переписи населения 1991 года — 883 жителя).

Демография 
В селе Илинци, по переписи 2002 года проживали 689 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 43,3 лет (41,6 года у мужчин и 44,9 года у женщин). В селе есть 319 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,59.

Фото

Примечания 

Населённые пункты Воеводины